Melzer See ist der Name folgender Seen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern:

 Melzer See (Melz), See in der Gemeinde Melz
 Melzer See (Waren), See in der Stadt Waren (Müritz)